Filmy
 Piękne dni (Les Beaux jours) – francuska tragikomedia z 1935 roku, w reżyserii Marca Allégreta
 Piękne dni (V dobryy chas!) – radziecki melodramat z 1956 roku, w reżyserii Wiktora Eisymonta
 Piękne dni (Les Beaux jours) – francuski dramat z 2003 roku, w reżyserii Jean-Pierre’a Sinapiego
 Piękne dni (Les Beaux jours) – francuska tragikomedia z 2013 roku, w reżyserii Marion Vernoux
 Piękne dni (Les beaux jours d'Aranjuez) – francusko-niemiecko-portugalski film dramatyczny z 2016 roku, w reżyserii Wima Wendersa